Dayah Tanoh (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië
Dayah Tanoh (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië
Dayah Tanoh (Pidie), een plaats in Indonesië